Maréchal-ferrant#Outils
Clé tricoise

Voir aussi
Polycoise